20-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 23 марта по 8 ноября 1958 года. Победителем турнира стал московский «Спартак».

Класс «А». Итоговая таблица 

Матч «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Киев) 3:2 (А.Ильин, Масленкин, Симонян — Каневский-2) опротестован и переигран.

Лучший бомбардир — Анатолий Ильин («Спартак» (М)) — 19 голов в 22 матчах.

Класс «Б» 

Чемпионат СССР 1958 года в классе «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе 94 клуба в шести зонах определяли участников финалов (победители каждой зоны);
 на втором этапе участники финала разыграли путёвку в класс «А».

Финал. Итоговая таблица

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона